

Geografia
 Estonia
 Vaila – villaggio del comune di Harku
 Regno Unito
 Vaila – isola dell'arcipelago delle Shetland (Scozia)

Onomastica
 Vaila – prenome norvegese e finlandese